Вади́м Степа́нов:
 Степанов, Вадим Анатольевич (род. 1965) — российский генетик.
 Степанов, Вадим Евдокимович (1929—1986) — советский учёный-криптограф.
 Степанов, Вадим Леонидович (1940—2015) — советский и российский поэт, прозаик.
 Степанов, Вадим Николаевич (1936—1973) — советский футболист.